Светлое Озеро — название населённых пунктов в России:

 Светлое Озеро — посёлок в Юринском районе Марий Эл.
 Светлое Озеро — село в Ершовском районе Саратовской области.
 Светлое Озеро — село в Озинском районе Саратовской области.
 Светлое Озеро — посёлок в Высокогорском районе Татарстана.
 Светлое Озеро — село в Заинском районе Татарстана.
 Светлое Озеро — деревня в Зеленодольском районе Татарстана.
 Светлое Озеро — посёлок в составе города Казань Татарстана.
 Светлое Озеро — деревня в Нурлатском районе Татарстана.
 Светлое Озеро — посёлок в Тереньгульском районе Ульяновской области.

См. также 
 Светлое (в том числе озёра с таким названием)